Ньюрі Сіті, «Ньюрі Сіті» (англ. Newry City F.C.) — північноірландський футбольний клуб.
 Ньюрі Сіті АФК (англ. Newry City Athletic Football Club) — північноірландський футбольний клуб з міста Ньюрі, графство Даун.
 Ньюрі — північноірландське місто, графство Даун.